Steinbrücken (Beieren),  een plaats in de gemeente Bergen in de Duitse deelstaat Beieren
Steinbrücken (Hessen), een plaats in de gemeente Dietzhölztal in de Duitse deelstaat Hessen
Steinbrücken (Gera), een plaats in de gemeente Gera in de Duitse deelstaat Thüringen
Steinbrücken (Karintië), een plaats in de gemeente Frauenstein in de Oostenrijkse deelstaat Karintië
Steinbrücken (Linda bei Neustadt an der Orla), een plaats in de gemeente Linda bei Neustadt an der Orla in de Duitse deelstaat Thüringen
Steinbrücken (Nordhausen), een plaats in de gemeente Nordhausen in de Duitse deelstaat Thüringen
Steinbrücken (Saksen-Anhalt), een plaats in de gemeente Mansfeld in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Steinbrücken (Tirol), een plaats in de gemeente Tösens in de Oostenrijkse deelstaat Tirol
Pontpierre (Luxemburg), Duits : Steinbrücken, een plaats in het Groothertogdom Luxemburg